Felipe Tirado Segura nació en Tlalpan, Ciudad de México, en abril de 1948. Es Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Premio Nacional de Psicología 2018 otorgado por el  Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.

Estudios y docencia 
Su formación universitaria la inició en UNAM donde concluyó sus estudios de psicología en 1974. En 1975 estudió en el programa de sociología de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, donde el profesor Zygmunt Bauman era uno de sus líderes académicos. En 1981 concluyó sus estudios de maestría en la Universidad de Leicester en Inglaterra. En 1997 recibió el grado de doctor en ciencias de la educación, en el programa interinstitucional SEP – ANUIES – CONACYT coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde los miembros del jurado lo distinguieron otorgándole la Mención Honorífica de manera unánime, siendo sinodales el doctor Pablo Latapí, Sylvia Schmelkes, Carlos Muños Izquierdo, Mario Rueda, y Felipe Martínez Rizo.

Académico e investigador 
Ha realizado tres estancias de investigación. La primera en 2003, en la Universidad de Salamanca. La segunda en 2010 en la University of California, campus San Diego, con el profesor emérito Michael Cole La tercera estancia la realizó en la Universidad de Harvard, con Fernando Reimers.

Funciones 
Director de la FES Iztacala en dos periodos (1995-1999 y 1999-2003).

Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM de octubre de 2012 a abril de 2028.

Secretario del Comité Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias.

Miembro del Interdisciplinary Committee of the World Cultural Council (WCC).

Fue miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Fue miembro fundador y posteriormente presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I), del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

Miembro fundador e integrante del Consejo Directivo de Métrica Educativa.

Cine 
Cuando joven, en 1970, incursionó en el cine como realizador, hizo la película Las Calles Negras.

Referencias 

Psicólogos educacionales
Psicólogos de México